Владимир Михайлович Титов (19 сентября 1933, Ленинград, РСФСР, СССР — 10 апреля 2020, , Россия) — советский, российский учёный-. Доктор физико-математических наук (1969), профессор (1971), академик АН СССР (1990), академик РАН (1991). Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Биография 
Родился в семье учителя. Окончил Московский физико-технический институт (1957), аспирантуру там же (1960). Ученик М. А. Лаврентьева.

С 1958 года работал в Сибирском отделении АН СССР, в Новосибирском Академгородке, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, кандидат наук (1961, первая защита диссертации в Институте гидродинамики), доктор наук (1968), заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе (1974), в 1986—2004 гг. — директор, 2008—2010 гг. — и. о. директора Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО АН СССР.

Преподаватель Новосибирского университета, декан физического факультета (по совместительству) в 1968—1971 гг. С 1972 г. по 1990 г. — заведующий кафедрой физики быстропротекающих процессов физического факультета НГУ, впоследствии продолжил на ней работу в должности профессора.

В 1979 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению механики и процессов управления, в 1990 г. — действительным членом АН СССР.

Фундаментальные труды в области кумуляции, детонации, высокоскоростному удару.
Автор более 100 научных работ, в том числе 17 изобретений, по проблемам физики и механики быстропротекающих процессов (взрыва).

Главный редактор журнала «Физика горения и взрыва» (1980—1993, 2002—2020).

Действительный член РАРАН (1993), член президиума СО РАН.

Похоронен В. М. Титов в Новосибирске на Южном кладбище.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1994; совместно с др.) — за разработку технологии и создание промышленного производства ультрадисперсных алмазов
 Орден Трудового Красного Знамени (1967, 1986)
 Орден Октябрьской Революции (1975)
 Орден «Знак Почёта» (1981)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2007)
 Премия имени М. А. Лаврентьева РАН за цикл работ «Исследование механики процессов кумуляции и высокоскоростного удара» (1997).
 Премия имени М. А. Лаврентьева Национальной Академии наук Украины (2003)
 Премия Сибирского фонда имени М. А. Лаврентьева «За выдающийся вклад в развитие исследований в области математики, механики и прикладной физики» (2003).

Семья 
Был женат, двое детей.

Факты 
Считается, что именно В. М. Титов предложил название «Золотая долина» для места зарождения Новосибирского Академгородка.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль В. М. Титова на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
 Фотодокументы из собрания СО РАН
 Интервью с В. М. Титовым на портале «НГУ в лицах»

Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Действительные члены РАРАН
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Выпускники Московского физико-технического института
Деканы Новосибирского государственного университета
Сотрудники СО АН СССР
Лауреаты премии имени М. А. Лаврентьева
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)